

Mythologie 
 Minerva (mythologie), een Romeinse godin

Kunstobject 
 Minerva (Rembrandt), een schilderij van Rembrandt
 Minerva (Jan Havermans), een beeld van Jan Havermans, staande in Amsterdam-Zuid
 Minerva-fontein, Grote Zavel in Brussel

Plaats 
 Minerva (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 Minervahaven, een havenbekken in de haven van Amsterdam
 Minervalaan, een straat in het Amsterdamse stadsdeel Zuid
 Minervaplein, een plein in het Amsterdamse stadsdeel Zuid
 Minerva Park, een plaats in de Amerikaanse staat Ohio

Sport 
 Koninklijke Minerva Korfbal Club, een Belgische korfbalclub
 Minerva Cycling Team, Belgische wielerploeg
 RV Minerva, een studentenroeivereniging

Politiek 
 Minerva (denktank), een Belgische denktank

Economie 
 Minerva (Belgisch bedrijf), een Belgisch auto- en motorfietsmerk
 Minerva (Italië), een Italiaans motorfietsmerk
 Minerva Bioscopen, een bioscoopketen in Nederland
 Minerva (fietsmerk), een Belgisch fietsmerk
 Minerva (horloge), een Zwitsers horlogemerk
 Minerva (uitgeverij), een uitgeverij in Den Haag
 Minervahuis, een kantoorgebouwencomplex in Rotterdam

Onderwijs 
 Academie Minerva, kunstacademie in Groningen
 Minerva (online leerplatform), de digitale leeromgeving van de Universiteit Gent
 LSV Minerva, een Leidse studentenvereniging

Persoon / personage 
 Minerva Anderling, een personage uit de Harry Potter-boekenserie

Schip 
 Minerva (schip), een driemaster gaffelschoener

Computerspel 
 Minerva (computerspel), een populaire mod voor Half-Life 2